Морско́й канал может означать:

 Морской канал — канал в Ломоносове.
 Морской канал — канал в Финском заливе.